Meruzanes Arzerúnio (emissário) — nobre armênio do . Designado Meruzanes II por Cyril Toumanoff
  — nobre armênio do 
  — nobre armênio do 

Desambiguações de antropônimos